Сан Антонио Тијера Колорада има више значења:

 Сан Антонио Тијера Колорада (Петлалсинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Антонио Тијера Колорада (Санта Инес Аватемпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику